PJ Duncan  es un personaje ficticio y uno de los protagonistas de la serie de televisión ¡Buena Suerte, Charlie! que se estrenó en 2010 en Disney Channel. Es interpretado por Jason Dolley.

Personalidad 
PJ no es muy bueno en la escuela, en comparación su hermana más joven Teddy. Cuando Teddy lo filma para su video-diario y le dice a Charlie, "Ahí está tu hermano, PJ, haciendo la tarea de hoy a última hora como siempre", Él responde: "Esta no es la tarea de hoy! Esta es la tarea de ayer!" Teddy a continuación, replica en la cámara, "Hay una posibilidad de que ustedes dos podrían estar en la secundaria juntos!" ("Study Date"). Él también tiene una tendencia a comer mucha comida chatarra, pero esta costumbre cambió temporalmente por las pesadillas recurrentes acerca de él frente a los desafíos de la obesidad infantil ("Sleepless in Denver"). Él es muy apasionado de su música. A pesar de su falta de estudio en la escuela, es muy agradable para quien lo conoce, especialmente las chicas. De hecho, él mismo se define en "Scary had a Little Lamb," diciendo: "No me gusta lastimar a la gente, eso es lo que soy". PJ es bastante inmaduro para su edad, también diciendo: "Ooh, pastelillos! Yummy yummy yummy!" después de ver los pastelillos en la mesa. Además, le encanta los Gurgles, un programa para niños de 1-3 años de edad.

A pesar de haber demostrado ser poco brillante, ha mostrado muchos momentos de ingenio, creatividad e inteligencia, lo que implica que tiene una falta de interés y esfuerzo, en lugar de ser realmente estúpido. También ha mostrado un lado más responsable de su personalidad, en varias ocasiones, sobre todo en "Return to Super Adventure Land", donde él se niega a continuar cocinando, ya que es lo que le hace fallar en la escuela y a su padre lo ha hecho subir mucho de peso.

PJ también le gusta dormirse temprano y no le gusta vestir de negro ("Scary Had a Little Lamb"). También está demostrado que es un muy buen cocinero ("Return to Super Adventure Land" "It's ") PJ también demostró ser muy bueno en la conciliación de los demás ("Story Time")

PJ ha demostrado ser capaz de hacer amistad fácilmente con los demás, incluidos con mujeres de mediana edad.

Habilidades 
PJ es un cocinero talentoso y su padre ya sus hermanos menores lo prefieren en la cocina en lugar de Amy. También puede tocar la guitarra eléctrica.

Vida personal 
PJ trabaja en Kwikki Chikki. Él es dueño de su propia banda llamada "PJ and the Vibe" con su mejor amigo Emmett. Emmett también se preocupa de que algún día PJ terminará pareciéndose a su padre. PJ vio por primera vez los primeros pasos de su hermana bebé Charlie cuando él y Charlie retaron a Emmett y su sobrino bebé Mason a una carrera en la que Charlie comienza gateando pero luego que PJ le muestra una imagen de "mamá", y ella inmediatamente se levanta y toma sus primeros pasos a través de la línea de meta, superando a Mason y volviendo loco a Emmett. PJ ha vivido en la ciudad de Denver, Colorado, desde que nació. PJ se ha sentado tres veces en las mismas sillas de la sala de partos del hospital, respectivamente, por el nacimiento de Teddy, Gabe y Charlie ("Charlie is 1"). PJ se graduó de secundaria, pero no aprendió si va a asistir a la universidad ("Name That Baby"). Va a ir a la universidad. En general, él es un hombre compasivo, amante de la diversión con un buen corazón.

Relaciones

Teddy Duncan 
PJ y Teddy pelean pero siempre lo solucionan. Ellos sin embargo, secretamente se aman como hermanos. A pesar de que Teddy se siente molesta por la música fuerte de PJ, y lo encuentra bastante perezoso y desmotivado, ella todavía lo ama, como lo hace por todos sus otros hermanos.

Bob Duncan 
Bob es el padre de PJ y como tal se aman mucho. A pesar de esto, sin embargo, PJ parece estar nervioso de pasar tiempo con él. Cuando Bob le preguntó a PJ si está listo para divertirse, PJ mira hacia abajo ya que tiene que ir a pescar con su papá ("Charlie is 1"). PJ también puede estar enfadado con Bob por su certificado de nacimiento, donde su nombre es revelado como 'Potty John' ("Can You Keep a Secret?"), o cuando Bob se refiere a él como 'el agradable' ("Appy Days").

Charlie Duncan 
PJ ama a Charlie, pero la utiliza entre sus estafas para conseguir chicas ("Something's Fishy"), dinero ("Kit and Kaboodle") y cuando le miente a sus padres. Sus estafas suelen trabajar con excepción de aquellos en los que le miente a sus padres porque Charlie es mala bajo presión. Charlie ama a PJ ha dicho. Se disculpó con PJ cuando dijo que ella es terrible presión. PJ no le importa cuidar a Charlie, pero puede ser muy irresponsable a veces. Tomó el bebé equivocado para ir del parque a la casa luego de coquetear con Emma en el parque ("Baby Come Back").

Amy Duncan 
Aunque él no lo demuestra, PJ ama a Amy y se preocupa por ella profundamente. Al igual que Teddy y Gabe, él piensa que ella es nada sofisticada y poco convincente, pero ha mentido para proteger sus sentimientos a lo largo de la serie.

Gabe Duncan 
PJ y Gabe están en una relación semi-neutral. Gabe utiliza la estupidez de PJ a su favor, por lo general para que pueda obtener dinero o molestar a la señora Dabney.

Emmett Heglin 
Emmett es el mejor amigo de PJ, él también está enamorado de Teddy Duncan y dice que ellos estén juntos pero a Teddy no le gusta.

Skyler 
Durante la práctica para la batalla de las bandas, Skyler y PJ se miraron a los ojos y fue amor a primera vista. Se tomaron fotos juntos en una cabina de fotos y las obtiene Teddy molesta porque su mejor amiga es novia de su hermano. Tanto Skyler y PJ parecer no saber muchas de cosas. Teddy se le ocurrió una idea y le dio a los dos una mirada. PJ dice que sólo pone esa mirada cada vez que tiene una idea y después él dijo que él nunca pone esa mirada, juzgando el hecho de que es estúpido y Skyler de acuerdo en que ella también no pone esa mirada ("Battle of the Bands"). En la semana de aniversario de Skyler y PJ, Skyler le escribe a PJ una poesía que no rima porque dice que era demasiado difícil para ella. PJ le da un collar con un pedazo de churro porque ese era el último bocado de la primera comida que compartieron. Por desgracia, el ex-novio de Skyler, Brock le escribe mensajes de texto a ella. Brock le escribe un mensaje de texto a Teddy para que salga con él ("Teddy's Bear").

Skyler se muda a Nueva York debido al trabajo de su padre. PJ quedó con el corazón roto, así que se mudó a Nueva York con Skyler. Él consiguió un trabajo en Wall Street Subway cantando y tocando la guitarra. Desafortunadamente, PJ rompió con ella porque Bob lo convenció para regresar a Denver. Dijo que si Skyler realmente lo ama ella regresará a Denver para estar con él ("PJ in the City").

Información general 
 El nombre de nacimiento de PJ se suponía que era Patrick John. Él tiene el nombre de su bisabuelo Patrick John Duncan. Bob estropeó el certificado de nacimiento el día en que nació y escribió Potty John en lugar de Patrick John. Cuando Bob intentó solucionar el error, estropeó el certificado de nacimiento de nuevo y escribió PP Duncan en lugar de PJ Duncan ("Can You Keep a Secret?").
 Él puede hacer un realista acento británico ("Meet the Parents") y acento alemán ("Charlie Shakes It Up!").
 Según Amy, el segundo nombre de PJ es Darth después de Darth Vader (Special Delivery).
 PJ es alérgico a los mariscos ("PJ in the City").
 En una entrevista de "Special Delivery", Jason Dolley reveló que más tarde en la temporada 3, se muda de la casa Duncan, porque es demasiado caótico. Se muda a un apartamento con Emmett (Baby Steps).
 A pesar de que PJ dijo que creció, él todavía actuaba inmaduro. El tono de llamada de PJ es el tema musical de Los Gurgles (Baby Steps).

Véase también 
 Good Luck Charlie
 Teddy Duncan
 Gabe Duncan
 Amy Duncan
 Bob Duncan

Referencias

Enlaces externos 
 

Personajes de televisión
Estadounidenses ficticios
Good Luck Charlie